Josef Reichl ist der Name folgender Personen:
* Josef Reichl (1801–1856), österreichischer Sänger (Bass), siehe Josef Reichel (Sänger, 1801)
 Josef Reichl (Schriftsteller) (1860–1924), österreichischer Schriftsteller
 Josef Reichl (Politiker, 1907) (1907–1986), deutscher Politiker (CSU) 
 Josef Reichl (Politiker, 1913) (1913–2003), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Josef Reichel